Buprestis novemmaculata novemmaculata é uma subespécie de insetos coleópteros polífagos pertencente à família Buprestidae.

A autoridade científica da subespécie é Linnaeus, tendo sido descrita no ano de 1758.

Trata-se de uma subespécie presente no território português.

Referências

Ligações externas 
 Buprestis novemmaculata - Biodiversity Heritage Library - Bibliografia
 Buprestis novemmaculata - NCBI Taxonomy Database
 Buprestis novemmaculata - Global Biodiversity Information Facility
 Buprestis novemmaculata - Encyclopedia of Life

Coleópteros polífagos de Portugal
novemmaculata
Coleópteros descritos em 1758